Same Same But Different steht für:

 Same Same But Different (Film), deutscher Film von Detlev Buck (2009)
 Same Same But Different (Label), Plattenlabel der Warner Music Group
 Same Same But Different, thai-englische Redewendung, siehe Tinglish #Beispiel

Musikalben:
 Same Same But Different von Rüdiger Oppermann (2004)
 Same Same, But Different von  The Samuel Jackson Five (2004)
 Same/Same … But Different von Vengeance (2007)
 Same Same – But Different von Yellow Umbrella (2008)